Miejscowości w Polsce:
 Wdziękoń Drugi
 Wdziękoń Pierwszy